Francja:
 Wolfersdorf – gmina

Niemcy:
 Wolfersdorf – dzielnica Berga/Elster
 Wolfersdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising

Zobacz też:
 Trockenborn-Wolfersdorf